Pożądanie
 Pożądanie – książka Rogera Scrutona
 Pożądanie w cieniu wiązów – amerykański film z 1958 roku
 Mroczne pożądanie – meksykański thriller erotyczno-psychologiczny
 Ostrożnie, pożądanie – film z 1958 2007

Zobacz też 
 Lust
 Libido